Олег Кулешов:
 Кулешов, Олег Михайлович (род. 1974) — российский гандболист.
 Кулешов, Олег Степанович (1947—2015) — депутат Госдумы РФ с 1996 по 1999 от КПРФ, член комитета по бюджету, банкам и финансам.